Рома́н Я́ковлев:
 Яковлев, Роман Аристархович (между 1627 и 1632—1687) — государственный деятель Руси.
 Яковлев, Роман Викторович (род. 1974) — российский энтомолог, лепидоптеролог.
 Яковлев, Роман Николаевич (род. 1976) — российский волейболист.